Farhiya Abdi (31 de mayo de 1992) es una baloncestista somalí-sueca de la Women's National Basketball Association (WNBA) que ocupa la posición de alero. Fue reclutada por Los Angeles Sparks en el Draft de la WNBA de 2012.

Estadísticas

Totales

Por juego

Referencias 

Baloncestistas de Suecia
Baloncestistas de la WNBA
Mujeres del siglo XX